Beinn a' Chaorainn kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Beinn a' Chaorainn (Aberdeenshire), berg i Skottland, 
 Beinn a' Chaorainn (Highland), berg i Skottland,